Empelder Straße bezeichnet verschiedene Verkehrswege und Objekte wie:

 Empelder Straße 1 (Hannover), 1897 für den Meierhof Pauling errichtetes, heute denkmalgeschütztes Wohngebäude in Hannover-Badenstedt
 Empelder Straße 2 A (Ronnenberg), 1890 errichtetes Wohnhaus in Ronnenberg, Region Hannover, denkmalgeschützt
 Empelder Straße 20 (Ronnenberg), denkmalgeschützte ehemalige Abdeckerei in Ronnenberg